2 miejscowości w Polsce: 
 Gierwaty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Młynarze 
 Gierwaty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo